Szczeciniak – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Szczeciniak (Onnia) – rodzaj grzybów.
 Szczeciniak – pędzel o twardym włosiu wykonany ze świńskiej szczeciny